YBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baker Lake (Territori del Nord-Ovest) (Canada)